Конте́йнер (, от  — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — многозначное слово:

Тара 
 ISO-контейнер — вид тары для хранения и перевозки грузов.
 Танк-контейнер — мультимодальное транспортное средство для перевозки жидких и газообразных продуктов.
 Контейнер для хранения продуктов.
 Контейнер для мусора.

Строительство 
 Блок-контейнер — модульный блок, элемент быстровозводимых модульных зданий, может существовать как отдельное строение.

Информатика 
 Контейнер — структура данных в программировании.
 Контейнер — визуальный компонент, включающий в себя другие компоненты.
 Медиаконтейнер — разновидность форматов медиаданных.
 Контейнеризация — виртуализация на уровне операционной системы

Часть названия 
 ОАО «Трансконтейнер» — российская транспортная компания.
 Загоризонтная РЛС 29Б6 «Контейнер»

В культуре 
 Контейнер (сериал) — российский телесериал.
 Kunteynir — андерграунд рэп-группа из Москвы.

Примечания